Microdrive — марка миниатюрных жестких дисков фирмы IBM;
 ZX Microdrive — носитель на магнитной ленте фирмы Sinclair Research.